Carman

Mythologie 
Carman, une déesse guerrière dans la mythologie celtique irlandaise ;

Toponyme 

, une ville de l'Illinois aux États-Unis, dans le township de Carman ;
Carman, une ville du Manitoba au Canada.

Patronyme 

 Michael Carman (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Patrick Carman (1966-), écrivain américain ;
 William Bliss Carman (1861-1929), poète canadien.

Voir aussi
 
 
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais